Les Newcastle Knights (Newcastle Knights Rugby League Club) sont un club australien de rugby à XIII évoluant cette saison en National Rugby League. Ce club est basé à Newcastle.

Palmarès 
Championnat d'Australie (2):
Champion : 1997 et 2001.

Effectif actuel

Joueurs emblématiques du club

Bilan du club

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel du club

Club de rugby à XIII en Australie
Club sportif en Nouvelle-Galles du Sud
Club sportif fondé en 1988
Sport à Newcastle (Australie)